Sockel kan syfta på
 Sockel – en avskild del som finns underst på en byggnadsdel
 Kontinentalsockel – en del av havsbottnen som tillhör en kontinentalplatta
 Sockel (glödlampa) – fästanordning för lampan 
 Bajonettsockel – en lätt löstagbar koppling mellan en hylsa och en cylindrisk kropp
 Edisonsockel – sockeln för flera typer av ljuskällor
 G-sockel – sockel på många typer av halogenlampor och kompaktlysrör
 Processorsockel – en mekanisk komponent